Richfield kan syfta på:

 Richfield, Kansas
 Richfield, Minnesota
 Richfield, Utah
 Richfield, Wisconsin